Демпси () — фамилия ирландского происхождения.

Известные носители:
 Демпси, Гэри (род. 1948) — член Зала славы австралийского футбола (1996), лауреат Медали Браунблоу (1975).
 Демпси, Гэри (род. 1981) — ирландский футболист.
 Демпси, Денис (1826—1896) — британский военный, кавалер Креста Виктории (1860) .
 Демпси, Джек (1895—1983) — американский боксёр-профессионал, чемпион мира в супертяжелом весе.
 Демпси, Джозеф (1875—1930) — американский гребец, олимпийский чемпион в соревнованиях между восьмёрками (1904).
 Демпси, Джозеф (род. 1987) — британский актёр.
 Демпси, Джордж (род. 1929) — американский баскетболист, чемпион НБА в составе клуба «Филадельфия Уорриорз» (1956).
 Демпси, Клинт (род. 1983) — американский футболист, двукратный обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ в составе сборной США (2005, 2007).
 Демпси, Куртене (род. 1987) — игрок в австралийский футбол, выступающий за клуб «Эссендон».
 
 Демпси, Мартин (род. 1952) — американский военный деятель, председатель Объединённого комитета начальников штабов (с 2011).
 Демпси, Натан (род. 1974) — канадский хоккеист.
 Демпси, Ник (род. 1980) — британский виндсёрфер, двукратный призёр летних Олимпийских игр.
 Демпси, Патрик (род. 1966) — американский актёр, обладатель премий Satellite и Гильдии киноактёров США за участие актёрском ансамбле телесериала «Анатомия страсти» (2006).
 Демпси, Уильям Харрисон (1895—1983) — американский боксёр, абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (1919—1926).